Caligola ist
 der italienische Originaltitel des Spielfilms Caligula aus dem Jahr 1979
 der Name eines Stockholmer Künstlernetzwerkes: Caligola (Musikprojekt)

Siehe auch
 Caligula